Ivan Dornič (né le ), joueur puis entraîneur de hockey sur glace ;
 Ivan Dornič (né le ), joueur de hockey sur glace et fils du précédent.